Герард Брандт (; 25 июля 1626, Амстердам — 12 октября 1685, там же) — голландский , , ,  церкви, биограф, проповедник. Один из классиков голландской историографии.

Биография 
Сын часовщика. Изучал отцовскую профессию. В 17-летнем возрасте написал пьесу «De Veinzende Torquatus», позже поставленную в Амстердамском театре.

Был наиболее известен своим подражанием Питеру Корнелисзону Хофту (1647). Под влиянием творчества Каспара ван Барле бросил часовое дело и в 1652 году стал протестантским проповедником. Женился на дочери П. Хофта Сюзанне.

С 1660 по 1667 год проповедовал в Хорне, затем переехал в Амстердам.

Историк ВМФ Голландии. Писал религиозные стихи и драмы.

Поле смерти адмирала Рюйтера, его сын заказал у Брандта биографию отца за 400 гульденов. Брандт получил информацию для неё от вдовы и детей де Рюйтера, но труд остался незавершенным в связи со смертью Брандта в 1685 году, сыновья Брандта Каспар и Йоханнес завершили биографию, опубликовав в 1687 году том объёмом в 1063 страницы.

Сборник произведений и биографии голландского поэта Йоста ван ден Вонделя принес ему место в списке 1000 ключевых текстов голландской литературы в Digital Library for Dutch Literature.

Его праправнучкой была драматург и поэтесса Лукреция Вильгельмина ван Меркен.

Избранные публикации 
 Stichtelijke Gedichten (1664)
 Historie van de vermaerde zee- en koop-stadt Enkhuisen (1666)
 Historie der Reformatie, (1668—1674)
 Leven van Hooft, (1677)
 Leven van Vondel, (1682)
 Het leven en het bedrijf van den Heere Michiel de Ruyter, (1687).

Примечания

Ссылки 
 Geeraardt Brandt de jonge
 Герард Брандт

Историки церкви
Биографы
Проповедники Нидерландов